Reinhard Heydrich (1904-1942), est un officier militaire allemand.
 Lina Heydrich, née von Osten (1911-1985), était l’épouse de Reinhard Heydrich.
Patronyme germanique